Mistrzostwa Australii w Lekkoatletyce 2010 – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się w Perth w dniach 16-18 kwietnia.

Mistrzostwa były zarazem australijską kwalifikacją do reprezentacji kraju na zaplanowane na październik igrzyska wspólnoty narodów.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Wieloboje 
Wieloboje kobiet i mężczyzn zostały rozegrane 13 i 14 lutego w Hobart.

Maraton 
Mistrzostwa Australii w biegu maratońskim zostały rozegrane 10 października w Melbourne.

Bieg na 10 000 m 
Biegi na 10 000 metrów kobiet i mężczyzn zostały rozegrane 9 grudnia w Melbourne podczas 50. edycji memoriału Zatopka.

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

2010 w Australii
2010 w lekkoatletyce
2010
Sport w Perth